Камара на общините може да се отнася до:

 Камара на общините на Великобритания
 Камара на общините на Канада
 Камара на общините (Англия)

Пояснителни страници